Фінал кубка Англії з футболу 1995 — 114-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Манчестер Юнайтед» і «Евертон».

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1995
Англія
Травень 1995
1995 в англійському спорті